Боґути-Пянкі () — село в Польщі, у гміні Боґути-П'янкі Островського повіту Мазовецького воєводства.
Населення —   (2011).

Демографія 
Демографічна структура станом на 31 березня 2011 року:

Примітки 

.

Села Островського повіту (Мазовецьке воєводство)